Miejscowości w USA:
 Clarks Hill – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Tippecanoe
 Clarks Hill – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie McCormick